Мэ́ттью «Мэтт» Ле́тчер (, род. 26 июня 1970) — американский актёр, известный по роли Харрисона Лава в фильме «Маска Зорро» и полковника Эдельберта Эймса в фильме «Боги и генералы».

Биография 

Родился в , штат Мичиган. Его старший брат  также является актёром. Есть младший брат Аарон Летчер он работает в телевизионной компании TNT.

Летчер играл американского посла Кристофера Стивенса в фильме Майкла Бэя «13 часов: Тайные солдаты Бенгази». Также играл Обратного Флэша в телесериалах «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».

Летчер женат на Дженнифер Прайс. Имеет двух детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета